Bahnhof Hermsdorf steht für:

 Bahnhof Hermsdorf-Rehefeld in Hermsdorf, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen, siehe Hermsdorf/Erzgeb. #Verkehr
 Bahnhof Berlin-Hermsdorf in Hermsdorf, Bezirk Reinickendorf, Berlin
 Bahnhof Hermsdorf-Klosterlausnitz in Hermsdorf, Saale-Holzland-Kreis, Thüringen